Fernando Póo ist der Name folgender Personen:
 Fernando Póo, portugiesischer Seefahrer des 15. Jahrhunderts, siehe Fernão do Pó

Fernando Póo ist:
 der frühere Name der Insel Bioko im Golf von Guinea

Fernando Po ist der Name folgender Orte:
 Fernando Po (Portugal) in Portugal
 Fernando Po (Sierra Leone) in Sierra Leone

Siehe auch:
 Fernando Poe